Le nom John Daniell peut faire référence à :
 John Daniell (1790–1845), un chimiste et physicien britannique ;
 John Daniell (1878–1963), un joueur anglais de cricket et de rugby à XV ;
 John Daniell (né en 1972), un joueur néo-zélandais de rugby à XV reconverti comme journaliste après sa retraite sportive.

Voir aussi 
 
 John Daniel